Pulciņa ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Pulciņa-Karpa (1902–1957), lettisch-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Izolde Pulciņa-Salnaja (1907–1994), lettisch-amerikanische Opernsängerin (Sopran)